Gaia is een Griekse godin. Daarbij is het ook een hele populaire naam. De afkomst van de naam Gaia is Grieks.
Geografie
 Vila Nova de Gaia, Portugese stad, kortweg Gaia genoemd
Muziek
 Gaia (platenlabel), platenlabel
 Gaia (Valensia), single van de zanger Valensia
Personen en personages
 Gaia (koning) (overleden 207 v.Chr.), koning van een Oost-Numidische stam
 Gaia (mythologie), Grieks mythologisch figuur
Techniek en wetenschap
 Gaia (motorfiets), historisch motorfietsmerk
 Gaia (ruimtetelescoop), Europese ruimtetelescoop
 Gaia-hypothese, reeks wetenschappelijke modellen voor de biosfeer
 GAIA-X, een Europees project voor data-infrastructuur 
Overige
 GAIA, Belgische organisatie die opkomt voor de rechten en het welzijn van de dieren
 GaiaZOO, dierenpark in Kerkrade